Veendam steht für:

 Veendam, eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Groningen

 Mehrere Schiffe trugen bzw. tragen den Namen Veendam:

 Baltic (Schiff, 1871), als Veendam von 1888 bis 1898
 Veendam (Schiff, 1923)
 Argentina (Schiff, 1958), als Veendam von 1972 bis 1974
 Veendam (Schiff, 1996)